RoboCop (Робокоп, Робот-полицейский) — медиафраншиза, состоящая из серии научно-фантастических фильмов, комиксов и видеоигр.

 Робокоп () — главный персонаж одноимённой серии фильмов, комиксов и видеоигр.

Фильмы 
 Робокоп — фантастический художественный фильм, США, 1987 год. Режиссёр — Пол Верховен.
 Робокоп 2 — вторая часть киносаги, США, 1990. Режиссёр — Ирвин Кершнер.
 Робокоп 3 — третья часть киносаги, США, 1993. Режиссёр — Фред Деккер.
 Робокоп — фантастический художественный фильм, ремейк, США, 2014 год. Режиссёр — Жозе Падилья.

Мультсериалы 
 Робокоп — мультсериал 1988 года.
  — мультсериал 1998—1999 годов.

Телесериалы 
 Робокоп — канадский телевизионный минисериал 1994 года.
 Робокоп возвращается — канадский телевизионный минисериал, выпущенный в 2001 году. Является продолжением фильма Робокоп 3.

Комиксы 
 RoboCop
 Робокоп против Терминатора

Компьютерные игры 
 RoboCop (1988) — игра по одноимённому фильму, разработанная Data East и Nihon Bussan для платформ Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS, MSX, NES, TRS-80 CoCo, ZX Spectrum.
 RoboCop (1990) — игра по одноимённому фильму, разработанная Ocean Software для платформы GameBoy.
 RoboCop 2 (1990-91) — игра по одноимённому фильму, разработанная Ocean Software для платформ Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, NES, ZX Spectrum и Painting by Numbers, Ltd. для платформы GameBoy.
 RoboCop 3 (1992) — серия игр по одноимённому фильму, разработанных разными студиями:
 RoboCop 3 (аркадный автомат) — игра, разработанная Ocean Software для аркадных автоматов, Game Gear, Sega Mega Drive, Sega Master System и SNES.
 RoboCop 3 (Amiga) — игра, разработанная Digital Image Design для платформ Amiga, Atari ST и DOS.
 RoboCop 3 (Commodore 64) — игра, разработанная Probe Software для платформ Commodore 64 и ZX Spectrum.
 RoboCop 3 (NES) — игра, разработанная Probe Software для платформы NES.
 RoboCop versus The Terminator (1992) — спин-офф, разработанный Interplay Entertainment для платформ Game Gear, SEGA Master System, SNES.
 RoboCop (2003) — игра в жанре шутер от первого лица по одноимённому фильму, разработанная Titus Interactive для платформ Windows, GameCube, PlayStation 2 и Xbox.